

Cinema
Paolina – film muto del 1915 diretto da Vitale De Stefano

Letteratura
Paolina – romanzo di Igino Ugo Tarchetti del 1865-1866

Onomastica
Paolina – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi storici
Domizia Paolina maggiore, madre dell'imperatore Adriano
Elia Domizia Paolina, detta Domizia Paolina minore, sorella dell'imperatore Adriano
Giulia Serviana Paolina, della dinastia degli Antonini
Cecilia Paolina, consorte dell'imperatore Massimino Trace

Altri progetti